Натуральне число 1973
 1973 рік до нашої ери
 1973 рік нашої ери